titolo originale del romanzo Don Chisciotte della Mancia
 titolo originale del film Don Chisciotte della Mancia del 1947
 titolo originale della serie televisiva spagnola Don Chisciotte della Mancia del 1979